Montesquieu, francia felvilágosodás kori filozófus, író és gondolkodó

 Franciaország
Montesquieu, település Hérault megyében
Montesquieu, település Lot-et-Garonne megyében
Montesquieu, település Tarn-et-Garonne megyében